Sei unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Detroit:

 USS Detroit (1813) – sloop-of-war da 20 cannoni, varato nel 1813 come HMS Detroit della Royal Navy, catturato lo stesso anno e rinominato, radiato nel 1815
  – sloop-of-war varato nel 1862 come USS Canandaigua, rinominato nel 1869, radiato nel 1875
  – incrociatore della classe Montgomery, varato nel 1891 e radiato nel 1905
  – incrociatore leggero della classe Omaha, varato nel 1922 e radiato nel 1946
  – nave ausiliaria della classe Sacramento, varata nel 1969 e radiata nel 2005
  – Littoral Combat Ship della classe Freedom, varata nel 2014 e ancora in servizioattivo